Niech żyje miłość – polski film z 1991 w reżyserii Ryszarda Bera
 Niech żyje miłość – tajwański film z 1994 w reżyserii Tsai Ming-lianga
 Niech żyje miłość – tajwański film z 2008 w reżyserii Mike’a Figgisa
 Niech żyje miłość – powieść Cornelii Funke